A LOSZ rövidítés jelentései:
 Lakberendezők Országos Szövetsége
 Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége